

Osoby 
 Bill Seddon (1901-1993) – angielski piłkarz
 Chris Seddon (ur. 1983) – brytyjski baseballista
 Frederick Seddon (1870–1912) – brytyjski przestępca
 Gareth Seddon (ur. 1980) – angielski piłkarz
 George Seddon AM (1927–2007) – australijski uczony
 George Seddon (1727-1801) – angielski rzemieślnik
 James Seddon (1815-1880) – amerykański prawnik i polityk
 Jimmy Seddon (1895–1971) – angielski piłkarz
 John Seddon – brytyjski psycholog
 John Pollard Seddon (1827–1906) – angielski architekt
 Margaret Seddon (1872–1968) – amerykańska aktorka
 Margaret Rhea Seddon (ur. 1947) – amerykański fizyk i kosmonauta
 Mark Seddon (ur. 1962) – brytyjski dziennikarz
 Patsy Seddon – szkocka harfistka
 Richard Seddon (1845–1906) – premier Nowej Zelandii
 Robert Seddon (1860–1888) – angielski rugbysta
 Thomas Seddon (1884–1972) – nowozelandzki polityk
 Thomas Seddon (1821–1856) – angielski malarz
 Vic Seddon (ur. 1945) – angielski uczony

Miejsca 
 Seddon – miejscowość w Nowej Zelandii
 Seddon – przedmieście Melbourne

Inne 
 Lewis Seddon – postać z serialu telewizyjnego
 Seddon – brytyjski producent pojazdów ciężarowych